Джалган:

 Джалган — село в Дербентском районе Дагестана.
 Джалган — гора в системе Сабново-Джалганского хребта Большого Кавказа в России (Дагестан).